Ford Laser — компактный автомобиль, продававшийся компанией Ford в Азии, Океании, Африке и части Южной Америки и Mazda в Австралии, Новой Зеландии и Европе. В основном была доступна в кузовах седан и хэтчбек, тем не менее, в отдельных магазинах встречались универсалы и пикапы.

Связь с Mazda 323 
Ford Laser был рестайлинговой версией моделей Familia/323, выпускаемых Маздой в Японии с 1980-х. В Австралии, Новой Зеландии и Европе, где Форд был «местной» маркой, Laser продавался Маздой, а в соседних азиатских странах, таких как Сингапур, Малайзия и Гонконг, где хорошо были известны японские машины, продавалась Фордом. В Южной Америке, Африке Laser продавался, постольку поскольку тут велась его сборка.

KA/KB 
KA: 1981—1983, KB: 1983—1985.

Характеристики двигателей:
 Mazda E1, 41 кВт 1,1л Карб. 8V SOHC («L» и «GL» Новозеландские модели)
 Mazda E3, 49 кВт 1,3л Карб. 8V SOHC («L» и «GL» модели)
 Mazda E5, 54 кВт 1,5л Карб. 8V SOHC («L», «GL» и «GHIA» модели)
 Mazda E5, 59 кВт 1,5л двойн. Карб. 8V SOHC («Sports» модели)
 Mazda E5T, 78 кВт 1,5л Карб. 8V SOHC Turbo (ограниченные «Turbo» модели)
 Mazda E5T, 85 кВт 1,5л EFI 8V SOHC Turbo («Turbo» Японские модели)

KC/KE 
Характеристики двигателей:
 Mazda E3, 49 кВт 1,3л Карб. 8V SOHC («L» и «GL» модели)
 Mazda E5T, 85 кВт 1,5л EFI 8V SOHC Turbo («Cabriolet» Японские модели)
 Mazda B6, 53 кВт 1,6л Карб. 8V SOHC («GL» и «GHIA» модели)
 Mazda B6, 62 кВт 1,6л EFI 8V SOHC (опционально на «GHIA» моделях и стандартно на «TX3» моделях)
 Mazda B6T, 100 кВт 1,6л EFI 16V DOHC Turbo («TX3 Turbo» и «Turbo 4WD» моделях)
 Mazda PN, 44 кВт 1,7л дизель

KF/KH 
Данное поколение послужило основой для североамериканского Ford Escort второго поколения.

Характеристики двигателей:
 Mazda B6-2E, 64 кВт 1,6л Carb 16V SOHC («L», «XL», «GL», «Horizon», «Livewire» и «Indy» модели)
 Mazda BP SOHC или он же B8, 76 кВт 1,8л F/I 16V SOHC («GHIA», «S» и «GLi» модели)
 Mazda BP DOHC, 92 кВт 1,8л F/I 16V DOHC («TX3 non-turbo» модели)
 Mazda BPT, 117 кВт 1,8л F/I 16V DOHC Turbo («TX3 Turbo» и «Turbo 4WD» модели)

KJ/KL 
Новый Laser KJ был представлен в 1994 году и стал первой моделью полностью импортируемой из Японии, после чего австралийское отделение Ford решило закрыться. Ford Laser KJ имел сильные отличия от предыдущих моделей KH. Тем не менее, модель стала провальной и разочаровала своими продажами, в основном в силу того, что более популярной была мелкая Festiva и также корейские модели.
Характеристики двигателей:
Mazda B6, 80кВт, 1,6л, 16V, DOHC («LXi» модели)
Mazda BP, 92кВт, 1,8л, 16V, DOHC («GLXi» и некоторые «LXi» модели)

KN/KQ 
Характеристики двигателей:
 Mazda 1,8л FP-DE DOHC I4 («GHIA», «S» и «GLi» модели)
 Mazda 2,0л FS, 130 л.с. (97 кВт) и 183 Н·м
 Mazda 2,0л FS-ZE (2001 Sport 20)
 1,6л ZM-DE 104 л.с. (72 кВт) (145 Н·м)

Ссылки 
 Ford.Com 

Laser